Cerodothis är ett släkte av svampar. Cerodothis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cerodothis